Elżbieta Mycielska-Dowgiałło (ur. 1932) – geografka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Collegium Verum
 Franciszek Kazimierz Dowgiałło (1702-1766) – duchowny rzymskokatolicki, biskup tytularny 
 Jan Dowgiałło (1932-2019) – polski hydrogeolog, profesor nauk przyrodniczych 
 Kazimierz Narbutt Dowgiałło (XVIII w.) – strażnik wileński, podstarosta wileński 
 Krzysztof Dowgiałło (ur. 1938) – polski polityk, architekt, działacz opozycji w okresie PRL
 Stanisław Dowgiałło (1890-1967) – podpułkownik lekarz weterynarii Wojska Polskiego
 Stanisław Kazimierz Dowgiałło (XVII w.) – podstoli wileński, sekretarz królewski 
 Teresa Dowgiałło (1884-1945) – działaczka niepodległościowa, żołnierka AK 
 Zofia Dowgiałło-Zych (ur. 1979) – polska kompozytorka i harfistka